Robert Walpole puede referirse a:

 Robert Walpole destacado político inglés, considerado como el I primer lord del Tesoro y primer ministro de Gran Bretaña.
 Robert Walpole fue un filólogo clásico inglés.
Robert Walpole (embajador) (1736–1810), secretario del Consejo Privado y embajador en Portugal
Robert Walpole (1650–1700), Miembro del parlamento por Castle Rising, 1689–1700